Estratificación puede estar haciendo referencia a:

 Estratificación, en Limnología.
 Estrato, Estratigrafía en Geología.
 Estratigrafía arqueológica en Arqueología.
 Estratificación social en Sociología.
 Estratificación histologica en Biología Animal refierese a la clasificación de las capas epitelicas en un tejido animal.
Estratificación (semillas)] En horticultura, la estratificación es un proceso de tratamiento de semillas.